Красиково — название населённых пунктов в России:

 Красиково — деревня в Бабаевском районе Вологодской области.
 Красиково — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Красиково — посёлок в Куйбышевском районе Новосибирской области.
 Красиково — село в Красногвардейском районе Оренбургской области.
 Красиково — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Красиково — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Красиково — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Красиково — до 2008 г. название деревни Красниково в Мичуринском районе Тамбовской области.